Eine Atypie beschreibt einen von der Norm abweichenden bzw. nicht repräsentativen Zustand eines Objekts oder einer Gruppe von Objekten. 

Spezielle Bedeutungen
 "Atypie (Medizin)" beschreibt die Verwendung des Wortes Atypie in der Medizin
 "Atypie Software" ist der Name einer Software-Firma

Siehe auch:

 Anomalie